

Persone
 Miguel Indurain (1964) – ex ciclista su strada spagnolo
 Prudencio Indurain (1968) – ex ciclista su strada spagnolo

Altro
 Gran Premio Miguel Indurain – corsa in linea maschile di ciclismo su strada spagnola